Борис Александрович Семёнов:
 Семёнов, Борис Александрович (1890—1937) — советский государственный деятель, чекист.
 Семёнов, Борис Александрович (1900 — после 1931) — диакон Русской православной церкви, священномученик
 Семёнов, Борис Александрович (1917—1991) — советский художник.